Název Via Carolina může popisovat následující pojmy:
 Norimberská cesta – historická obchodní stezka spojující Prahu a Norimberk
 Společný název pro českou dálnici D5 a německou dálnici A6 v úseku mezi Prahou a Norimberkem
 Královská cesta – cesta centrem Prahy, po které projížděli nastávající čeští králové ke korunovaci